Genocidni gen, genocidni mentalitet, genocidni karakter,genocidni narod,genocidna osoba, genocidan, genocidni su srodni pejorativni pojmovi koji se korste da bi se objasnilo zašto su neke osobe, obitelji, plemena, skupine, naroda ili rase izvršile genocidne radnje ili propagiraju ideje potiču na genocid.

Svi ovi navedeni pojmovi navode da genocid je sastavni dio bića ili psihe neke osobe, obitelji, plemena, naroda ili rase, tj. da možda postoje neke sastavnice untar nečijeg DNK ili da je genocid sastavni dio odgoja odnosno sastavni dio nacionalnog karaktera. Ovaj pojam uvelike se koristi u propagandnim svrhama da bi se izazvala psihoza i nepovjerenje prema nekom narodu ili državi tako da se mogu perpetuirati crne legende koje se kasnije koriste kao platforma u pregovorima, debatama ili u izlaganjima pojedinih političara i akademika.

Tvrdnja da je genocidnost sastavni dio genetskog materijala nekog naroda, plemena, ili države je vrsta a priorne logičke greške. Ta a priorna logička greška gdje se u predznaku neke osobe, obitelji, narodi, ili države stavi opisni pridjev "genocidni" isto kao kad bi se stave riječi "temeljno zao", "do srži zao", "nepopravljivo zao". Dodavanjem "genocidni" u suštini diskreditira svaku radnju i svaki protuargument koja neka osoba, obitelj, narod ili država može uzvratiti, jer ako neka osoba, narod ili država je a priorno zla u svojoj srži ima genocidne tendencije tj. genocidnost je sastavni dio njihovog DNK, tada svaka mogućnost dobra ili dobrih radnji je na početku isključena – jer je ta osobnost a priorna odnosno temeljna.

Izvori 

Genocidi